Студенци могу да буду:

 Студенци (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Студенци (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Студенци (Перушић), насеље у општини Перушић, Лика, Република Хрватска
 Студенци (Љубушки), насеље у општини Љубушки, Федерација БиХ, БиХ
 Студенци (Ловрећ), насеље у општини Ловрећ, Република Хрватска

Види још 
 Студенац